— японская футболистка, форвард английского клуба «Арсенал» и сборной Японии. Чемпионка мира 2011 года и серебряный призёр Летних Олимпийских игр 2012 года.

Карьера

Клубы 
Футболом начала заниматься во время учёбы в школе по примеру старшего брата, игравшего в юношеской команде футбольного клуба «Токио». В 2007 году начала выступления в Л.Лиге за «НТВ Белеза».

С 2013 по 2017 год играла в Германии за «Хоффенхайм» и «Баварию».

В сентябре 2017 года подписала контракт с клубом «Кобе Леонесса».

26 мая 2021 года подписала контракт с английским клубом «Арсенал».

Сборная 
В возрасте 15-ти лет в составе сборной участвовала в чемпионате мира среди девушек до 17-ти лет. Несмотря на вылет японок в четвертьфинале, Ивабути получила Золотой мяч лучшей футболистке чемпионата.

С 2010 года выступает за первую сборную. Входила в состав сборной на чемпионаты мира 2011 и 2015.

На мировом первенстве 2019 года, который проходил в июне во Франции, Мана во втором матче сборной Японии против Шотландии забила гол и помогла своей команде победить со счётом 2:1.

Достижения

Клуб 
 НТВ Белеза:
 Чемпионка Японии: 2007, 2008, 2010
 Обладательница Кубка Л.Лиги: 2007, 2010, 2012

 Бавария:
 Чемпионка Германии: 2014/15, 2015/16

Сборная 
 Япония:
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2012
 Чемпионка мира: 2011
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на сайте «НТВ Белеза»

Футболистки Японии
Игроки женской сборной Японии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Игроки ЖФК «Бавария»
Игроки ЖФК «Астон Вилла»